Kartal (Hongarije), een gemeente het Hongaarse comitaat Tolna
Kartal (Istanboel), een Turks district in de provincie Istanboel